Le  est une récompense cinématographique spéciale décernée depuis 1997 par l'Académie européenne du cinéma lors de la cérémonie annuelle des prix du cinéma européen. Il est remis à l'issue d'un vote du public sur Internet.

Palmarès

Années 1990 
 1997 : The Full Monty 
 1998 : Godzilla 
 1999 : Tout sur ma mère (Todo sobre mi madre)

Années 2000 
 2000 : Dancer in the Dark 
 2001 : Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain 
 2002 : Parle avec elle (Hable con ella) 
 2003 : Good Bye, Lenin! 
 2004 : Head-On (Gegen die Wand) 
 2005 : Sophie Scholl - les derniers jours (Sophie Scholl – Die letzten Tage) 
 2006 : Volver 
 2007 : L'Inconnue (La sconosciuta) 
 2008 : Harry Potter et l'Ordre du phénix (Harry Potter and the Order of the Phoenix)  Bienvenue chez les Ch'tis • 
 2009 : Slumdog Millionaire 
 2009 : Le Transporteur 3   

 Années 2010 
 2010 : Mr Nobody  Millénium 2 : La Fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette (Flickan som lekte med elden)   
 Soul Kitchen 
 Baarìa (Baarìa pour La porta del vento) 
 Le Premier qui l'a dit (Mina vaganti) 
 Une éducation (An Education) 
 Agora  
 The Ghost Writer   
 Kick-Ass  
 Le Petit Nicolas 

 2011 : Le Discours d'un roi (The King's Speech)  Animaux et Cie (Konferenz der Tiere) 
 Même la pluie (También la lluvia) 
 Revenge (Hævnen) 
 Les Petits Mouchoirs 
 Potiche 
 Sans Identité (Unknown) 
 Benvenuti al Sud 

 2012 : Hasta la vista  2013 : La Cage dorée   Alabama Monroe (The Broken Circle Breakdown) 
 Les Amants passagers (Los amantes pasajeros) 
 Anna Karénine (Anna Karenina) 
 The Best Offer (La migliore offerta) 
 The Impossible (Lo Imposible) 
 Kon-Tiki   
 Love Is All You Need (Den skaldede frisør) 
 Oh Boy 
 Sugar Man (Searching for Sugar Man)  
 Survivre (Djúpið) 

 2014 : Ida  La Belle et la Bête  
 Deux jours, une nuit  
 Nymphomaniac - Director's Cut    
 Philomena 
 Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire (Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann) 

 2015 : La isla mínima d'Alberto Rodríguez 2016 : Cialo 2017 : Stefan Zweig, adieu l'Europe de Maria Schrader 2018 : Call Me by Your Name de Luca Guadagnino 
 Borg McEnroe de Janus Metz Pedersen 
 Le Sens de la fête de Olivier Nakache et Eric Toledano 
 Dunkerque (Dunkirk) de Christopher Nolan 
 Les Heures sombres (Darkest Hour) de Joe Wright 
 In the Fade (Aus dem Nichts) de Fatih Akin 
 La Mort de Staline (The Death of Stalin) de Armando Iannucci  
 Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson 
 Confident Royal (Victoria & Abdul) de Stephen Frears 

 '''2019 : Cold War (Zimna wojna) de Paweł Pawlikowski ' Border (Gräns) de Ali Abbasi 
 Dogman de Matteo Garrone 
 Les Animaux fantastiques : Les Crimes de Grindelwald (Fantastic Beasts 2 : The Crimes of Grindelwald) de David Yates 
 Girl de Lukas Dhont 
 Heureux comme Lazzaro (Lazzaro Felice) de Alice Rohrwacher 
 Mamma Mia! Here We Go Again de Ol Parker 
 Douleur et Gloire (Dolor y gloria) de Pedro Almodóvar 
 Le Grand Bain de Gilles Lellouche 
 Parvana, une enfance en Afghanistan (The Breadwinner) de Nora Twomey 
 La Favorite (The Favourite) de Yórgos Lánthimos 
 The Purity of Vengeance Journal 64'' de Christoffer Boe

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Prix du cinéma européen
 Académie européenne du cinéma

Liens externes 
  Les prix du cinéma européen par année sur l'

Discovery of the Year
Discovery of the Year
Récompense de cinéma décernée par le public